Идалго има више значења:

 Идалго
 Идалго (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Идалго (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Идалго (Идалго, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Идалго (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Идалго (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго, Камоапа (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Идалго (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Идалго (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Идалго (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Идалго (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Идалго, Ла Преса (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Идалго (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Идалго (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Идалго (Идалго, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Идалго (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Идалго (Алтепекси), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Идалго (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Идалго (Идалго, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Идалго, Бреча 102 и 105 кон Километро 23 и 26 Норте (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Идалго (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалго, Салто де лос Ислаба Дос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалго (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалго (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Идалго, Колонија Идалго (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику